

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Nasaf Qarshi: 2015

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale uzbeka